«Посетитель» () — кинофильм режиссёра Тома Маккарти, снятый в 2007 году.

Сюжет 
Уолтер Вэйл (Ричард Дженкинс) — одинокий вдовец, профессор экономики из колледжа Коннектикута, медленно загнивающий в своем мирке без настоящей работы и подлинных эмоций. Вынужденный поехать на конференцию по проблемам глобализации в Нью-Йорк, он натыкается в своей квартире, в которой давно не был, на семью нелегальных иммигрантов — сирийца Тарека (Хааз Слейман) и Зайнаб (Данай Гурира) из Сенегала. Поскольку им некуда было идти, он разрешил им пожить у себя несколько дней. Тарек, мастерски играющий на африканском барабане, своим энтузиазмом несколько растапливает отчужденность Уолтера, и вскоре тот начинает учиться у Тарека игре на инструменте. Музыка начинает постепенно высвобождать эмоции Уолтера. Однако вскоре случается беда: Тарека останавливают в метро и арестовывают. Ему всерьез грозит депортация…

В ролях

Награды и номинации 
 2009 — номинация на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль (Ричард Дженкинс)
 2009 — две премии «Спутник»: лучшая мужская роль — драма (Ричард Дженкинс), лучший оригинальный сценарий (Том Маккарти), а также номинация за лучшую режиссуру (Том Маккарти)
 2009 — премия «Независимый дух» за лучшую режиссуру (Том Маккарти), а также две номинации: лучшая мужская роль (Ричард Дженкинс), лучшая мужская роль второго плана (Хааз Слейман)
 2009 — номинация на премию Гильдии киноактёров США за лучшую мужскую роль (Ричард Дженкинс)
 2009 — номинация на премию Гильдии сценаристов США за лучший оригинальный сценарий (Том Маккарти)
 2008 — специальная премия Национального совета кинокритиков США (Ричард Дженкинс), а также попадание в десятку лучших независимых фильмов года
 2008 — приз Серебряный Святой Георгий Московского кинофестиваля за лучшую мужскую роль (Ричард Дженкинс), а также номинация на Золотого Святого Георгия

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 «Посетитель» на сайте Takepart.com 
  

Фильмы-драмы США
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы об иммигрантах
Фильмы Participant Media
Фильмы США 2007 года
Фильмы Тома Маккарти